Мена́р () — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Менар — коммуна во Франции в департаменте Луар и Шер.
 Замок Менар — шато во французской коммуне Менар.

Персоналии 
 Менар, Амеде (1806—1879) — французский скульптор.
 Менар, Жан-Мишель (род. 1976) — канадский кёрлингист.
 Менар, Клод (1906—1980) — французский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года по прыжкам в высоту.
 Менар, Клод (род. 1944) — французский экономист.
 Менар, Малика (род. 1987) — французская модель, победительница конкурса «Мисс Франция 2010».
 Менар, Робер (род. 1953) — французский журналист, один из основателей и бывший генеральный секретарь международной общественной организации «Репортёры без границ».
 Менар, Робер — канадский кинорежиссёр.
Менар, Фиа (род. 1971) — французская артистка, жонглер и режиссер.